Corbi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corbi (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Corbi (Brașov), Dorf im Kreis Brașov

Siehe auch:
 Corby (Begriffsklärung)
 Corbie (Begriffsklärung)
 Korbi